Trollagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trollagöl (Madesjö socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Trollagöl (Vissefjärda socken, Småland, 626482-148393), sjö i Emmaboda kommun, 
Trollagöl (Vissefjärda socken, Småland, 626515-148691), sjö i Emmaboda kommun, 
Trollagöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,

Se även
Trollgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn